Wen může znamenat:

 Wen (příjmení) – několik čínských příjmení
 wen,  
 čínský termín pro kulturu, literaturu a vzdělání, jako opak vojenství a válečnictví wu
 čínská peněžní jednotka, hodnota nejmenší měděné mince; existovaly i mince s hodnotou 4, 5, 10, 50, 100, 200, 500 a 1000 wenů. 1000 wenů zpravidla odpovídalo 1 liangu (cca 37 g) stříbra 

 Wen (Che-nan) – okres v městské prefektuře Ťiao-cuo v provincii Che-nan
 Wen (Kan-su) – okres v městské prefektuře Lung-nan v provincii Kan-su

 wen – kód ISO 639-2 pro lužickou srbštinu